Audi Q7 je pokušaj ove njemačke marke automobila da se nametne na zahtjevnom tržištu luksuznih SUV-a. Nastao je iz konceptnog vozila Audi Pikes Peak, a prvi put je javnosti predstavljen na Frankfurtskom auto showu 2005. Izrađen na podlozi Porsche Cayennea i VW Touarega ovaj model ima velike šanse za uspjeh. Od konkurenata se razlikuje po tome što u serijskoj opremi nudi 7 sjedala, a u potpunosti je prilagođen vožnji na cesti.

U ponudi su za sad 2 motora, jedan dizelski i jedan benzinski. Dizelski je V6 3.0 TDI motor s 233 KS, a benzinski V8 4.2 FSI s 350 KS. Uskoro bi trebali biti ponuđeni benzinski 3.6 litarski V6 motor s 280 KS i vjerojatno 5.0 V10 dizelski motor s 313 KS.

Od 2008. godine se proizvodi sportski Q7 V12 TDI s 500 KS.

Također, Audi predstavio jedan Audi Q7 hibridni model koji se neće proizvoditi.

Motori 
Benzin

Diesel

Vanjske poveznice 

Audi Hrvatska 

Q7
Luksuzni automobili
Terenci